Дом Лесневского — памятник архитектуры начала XX века в Барнауле. Расположен в Центральном районе города на улице Ползунова, дом 56, рядом с Демидовской площадью.

Здание является одним из наиболее интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Построено в 1907 году инженером и городским головой Александром Лесневским на берегу заводского пруда. В формах двухэтажного деревянного дома проявилось влияние прибалтийской архитектуры и российских традиций домовой резьбы. Сегодня первоначальный облик утрачен.

Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.

См. также 
 Архитектура Барнаула

Литература 
 

Лесневского дом
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в России
1907 год в Алтайском крае